Пуш () — німецьке прізвище.

 Георг Готтліб Пуш — геолог
 Ян Пуш — скульптор

Примітки 

Німецькі прізвища